Курвуазье (Курвоазье) () — фамилия.

 Курвуазье — марка и компания-производитель коньяка, которая входит в «большую коньячную четверку».
 Курвуазье, Карл (1846—1908) — немецкий скрипач.
 Курвуазье, Людвиг Георг (1843—1918) — его брат, швейцарский медик и энтомолог. Его дети:
 Курвуазье, Вальтер (1875—1931) — швейцарский композитор и дирижёр, профессор.
 Курвуазье, Лео (1873—1955) — швейцарский астроном.
 Курвоазье, Николай Александрович (1852—1894) — петербургский инженер-архитектор.